HMS Nerissa (1916), was een Britse torpedobootjager van de M-klasse.
 ORP Piorun, een Poolse torpedobootjager van de N-klasse voor de in dienst name aan Polen overgedragen.
 HMS Nerissa (1942), een Britse mijnenveger van de Algerine-klasse.